Танже́р-Тетуа́н (, Танджа-Титван) — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Преобразована в новую область Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма путём добавления провинции Эль-Хосейма из бывшей области Таза-Эль-Хосейма-Таунат.

На севере омывалась Гибралтарским проливом, на северо-востоке — Средиземным морем, на западе — Атлантическим океаном. На северо-востоке граничила с испанским полуанклавом Сеута. Территория — 11 570 км², население 2 470 372 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Танжер.

Границы по Средиземному морю проходили с Испанией.

Область состояла из пяти провинций и двух префектур:

 Вилайя региона Танжер-Тетуан:
 Префектура Танжер-Асила
 Провинция Фахс-Анжра
 Вилайя региона Тетуан:
 Префектура Мдик-Фнидк
 Провинция Шефшауэн
 Провинция Лараш
 Провинция Уаззан
 Провинция Тетуан

Достопримечательности 

 Геркулесовы пещеры

Области Марокко